Supercoppa italiana 2022 – edizione del torneo italiano di beach soccer maschile
 Supercoppa italiana 2022 – edizione del torneo italiano di calcio maschile
 Supercoppa italiana 2022  – edizione del torneo italiano di calcio femminile
 Supercoppa italiana 2022 – edizione del torneo italiano di hockey su pista
 Supercoppa italiana 2022 – edizione del torneo italiano di pallavolo femminile
 Supercoppa italiana 2022 – edizione del torneo italiano di pallavolo maschile
 Supercoppa italiana 2022 – edizione del torneo italiano di pallacanestro femminile
 Supercoppa italiana 2022 – edizione del torneo italiano di pallacanestro maschile
 Supercoppa italiana 2022 – edizione del torneo italiano di pallamano maschile